Флавия () e женско име на:
 Флавия Домицила Старша, 38 г. съпруга на бъдещия император Веспасиан; майка на Тит, Домициан и Домицила Младша
 Флавия Домицила Младша, Августа 85 г.; дъщеря на император Веспасиан и сестра на Домициан
 Юлия Флавия (64 – 91), Августа, единственото дете на римския император Тит
 Флавия Домицила 1/2 век, християнска мъченица и светица; дъщеря на Флавия Домицила Младша
 Флавия Тициана, римска императрица 193 г., съпруга на император Пертинакс
 Флавия Юлия Елена или Света Елена (250 – 330), Августа, майка на император Константин Велики
 Флавия Максимиана Теодора, Августа 293 г., съпруга на император Констанций Хлор
 Флавия Юлия Констанция (293 – 330), съпруга на император Лициний
 Флавия Максима Фаустина Констанция (361/362 – 383), дъщеря на Констанций II и съпруга на император Грациан
 Елия Флавия Флацила († 385), римска императрица, първа съпруга на император Теодосий I и майка на Аркадий и Хонорий
 Флавия Аврелия Евсевия († 360), втората съпруга на император Констанций II
 Фауста Флавия Максима (289 – 326), Августа 323 г., дъщеря на император Максимиан; втора съпруга на Константин Велики, майка на Флавия Елена
 Флавия Елена (326 – 360), дъщеря на Константин Велики и Фауста; от 355 г. съпруга на император Юлиан Апостат

Вижте също 
 Флавии
 Флав
 Флавий
 Флавиева династия